Едуардо Ернандез има више значења:

 Едуардо Ернандез (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Едуардо Ернандез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику